Улица Фикрета Амирова () — улица в Баку, от улицы Узеира Гаджибекова до улицы Диляры Алиевой. Одна из границ парка Муган.

История 
Первоначальное название — Миллионная улица (позже Дарвина, Ворошилова). Современное название в честь Фикрета Амирова (1922—1984), азербайджанского советского композитора, Народного артиста СССР.

6 июля 2011 года на д. 1 открыта мемориальная доска Муслиму Магомаеву (1942—2008).

19 сентября 2011 года в сквере на улице установлен памятник Фикрету Амирову, в церемонии открытия принял участие Президент Азербайджана

Улица благоустраивается.

Достопримечательности 
Памятник Фикрету Амирову.

Здание Бакинского отделения Императорского технического общества (1898, архитектор Гославский)

Известные жители 

д. 1 — Муслим Магомаев (мемориальная доска)

Литература

Примечания

Ссылки 
Миллионная улица — Дарвина — Ворошилова — Фикрета Амирова (Баку)
Улицы Баку